Méthylènedioxyamphétamine peut faire référence à :
 
 3,4-Méthylènedioxyamphétamine